Pedro Campos puede hacer referencia a:

 Pedro Campos Calvo-Sotelo, regatista español.
 Pedro Campos Di Girolamo, actor chileno.
 Pedro Campos García, químico español.
 Pedro Campos Olavarría, futbolista chileno.